Vicente Martínez Duart, (1896 - 1963), un footballeur espagnol.
 Vicente Martínez Alama, (1925 -), un footballeur espagnol.